Papa puede referirse a cualquiera de las siguientes especies de plantas comestibles originarias de América del Sur:

 Solanum tuberosum, la papa común (o patata común), consumida mundialmente.
 Solanum phureja, la papa criolla, papa amarilla, papa redonda o papa chaucha.
 Solanum × ajanhuiri, una papa semiamarga, cruce de la especie silvestre Solanum megistacrolobum con la especie cultivada Solanum stenotomum.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 Emiliano Papa, un futbolista argentino.

También, en religión, puede referirse a:

 El papa, la máxima autoridad de la Iglesia católica.
 El papa copto, la máxima autoridad de la Iglesia copta ortodoxa.
 Rangi y Papa, los dos dioses de la mitología maorí.

Además, puede hacer referencia a:

 «Papa», el nombre de la letra «P» en el alfabeto radiofónico.
 Pápa, una ciudad de Hungría.
 «Papá», el nombre coloquial para el padre (el progenitor masculino).

Enlaces externos